Hinternberg ist der Name folgender Orte:

 Hinternberg (Esterwegen), Ortsteil der Gemeinde Esterwegen, Landkreis Emsland, Niedersachsen
 Hinternberg (Reut), Ortsteil der Gemeinde Reut, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Hinternberg (Gemeinde Lichtenau), Ortschaft der Gemeinde Lichtenau im Mühlkreis, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Hinternberg (Gemeinde Sarleinsbach), Ortsteil von Sarleinsbach, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich

Siehe auch:
 Hinterberg